Die 26. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand am 1. und 2. Februar 1958 in Neumünster in den Holstenhallen statt.

Conny Freundorfer wurde zum sechsten Mal in Folge Deutscher Meister im Herreneinzel. Wie im Vorjahr verwies er Erich Arndt durch einen 3:0 Endspielsieg auf den zweiten Platz. Er baute damit seinen Titelrekord aus. Lediglich im Halbfinale gegen Anton Breumair gab er eine Satz ab. Im Dameneinzel wurde Ursel Fiedler erstmals und zum einzigen Mal deutscher Meister vor Hannelore Schlaf. Im Herrendoppel besiegten Hans Wilhelm Gäb/Horst Langer im Endspiel die Titelverteidiger Conny Freundorfer/Leopold Holusek. Bei den Damen wurden Hannelore Schlaf/Ursel Fiedler zum dritten Mal in Folge deutscher Meister. Im Mixed dominierten Hans-Werner Schippers/Hilde Gröber.

Dieter Köhler fehlte wegen seines anstehenden Abiturs, und auch die Vorjahressiegerin Erna Brell war verletzungsbedingt nicht am Start. Insgesamt 3600 Zuschauer verfolgten die Spiele.

Alle Spiele wurden im Modus Best-of-Five (drei Gewinnsätze) ausgetragen.

Bundeshauptversammlung des DTTB 
Parallel zu den Spielen fand eine außerordentliche Bundeshauptversammlung des DTTB statt. Carl Adloff  wurde als Nachfolger des verstorbenen Karl-Heinz Eckardt zum DTTB-Präsidenten gewählt.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herren-Doppel

Damen-Doppel

Mixed

Literatur 
 Ausführliche Berichte und alle Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1958/3, Ausgabe West, Seiten 2–4 + Seite 9
 Nachbetrachtungen in DTS, 1958/4, Ausgabe West, Seite 1–4

Einzelnachweise

Weblinks 
 DM 1958/59 - Vereinszugehörigkeit, Zusammenstellung: Edgar Kemmer (abgerufen am 22. November 2018) 
	

1958
Tischtennisveranstaltung 1958
Sportveranstaltung in Neumünster